

Militaire 
Le terme taxiarque (en grec ancien  ou ), de taxis (ou « formation en ordre »), désigne une fonction militaire dans certains armées de la Grèce antique :
 Les taxiarques à Athènes : ils sont au nombre de dix, un pour chaque tribu (phylai).
 Les taxiarques dans l'armée macédonienne : ils commandent une unité (taxis) de la phalange de .
 Dans l'armée byzantine : commandant d'une unité d'infanterie comprenant en théorie .
 Dans la Grèce moderne, c'est le nom du grade de général de brigade dans l'armée de terre, l'armée de l'air hellénique et la police grecque.

Religion 
Dans la théologie orthodoxe, le terme Taxiarques désigne les archanges Michel et Gabriel, chefs militaires des «armées célestes». Par extension ce nom est donc celui de nombreux monastères, églises et localités du monde grec, entre autres :
 l'église des Taxiarques (Thessalonique), église byzantine.
 l', église des  au Champ-de-Mars (Athènes).
 l'église des Taxiarques à Areópoli (Magne, Grèce).

Toponymie 
Plusieurs lieux en Grèce sont appelés Taxiarchis () ou au pluriel Taxiarches (), en général en référence aux Archanges, notamment :
 Taxiarches (Achaïe)
 Taxiarches (Attique)
 Taxiárchis (Chalcidique)
 Taxiarches (Drama)
 Taxiarches (Élide)
 Taxiarchis (Étolie-Acarnanie)
 Taxiárches (Eubée)
 
 Taxiarchis (Grévéna)
 Taxiarchis (Ioannina)
 Taxiarchis (Karditsa)
 Taxiarches (Mandanado) à Lesbos
 Taxiarches (Mytilène) à Lesbos
 Taxiarchis (Naxos)